Geoff(rey) ou Jeff(rey) Cox peut faire référence à:

Sports
Jeff Cox (1955), entraîneur américain de baseball
Geoffrey Cox (1934–2014), footballeur anglais

Autre
Geoffrey Cox (1910–2008), journaliste et diplomate britannique né en Nouvelle-Zélande
Geoffrey Cox (1914–1964), législateur libéral
Geoff Cox (1951), musicien australien et personnalité des médias
Jeff Cox (1962), juge en Louisiane
Jeffrey N. Cox (born 1954), universitaire américain
Geoffrey Cox (1960), avocat et député
Jeffrey David Cox (1951), dirigeant syndical américain